Хоккейный клуб «Металлург» Новокузнецк — российский профессиональный хоккейный клуб из Новокузнецка. С 1984 года домашние матчи проводит во Дворце спорта кузнецких металлургов.

Клуб был основан в 1949 году. Первый сезон новокузнецкая команда проводила в классе «Б», где они проиграли во всех двенадцати матчах. Последующие три года «Металлург» проводил участвовал только в первенстве среди коллективов физической культуры. В сезоне 1953/54 новокузнечане снова вернулись к участию в чемпионатах страны. Первый успех пришёл «Металлургу» спустя 11 лет после основания — в 1960 году команда стала чемпионом РСФСР. 22 ноября 1960 «Металлург» дебютировал в классе «А» чемпионата СССР — сильнейшем дивизионе советского хоккея. Лучшим результатом в высшем эшелоне чемпионата СССР стало для новокузнецкой команды 9 место. Покинув первую группу класса «А» весной 1968 года, «металлурги» возвратились в число сильнейших команд страны лишь в сезоне 1992/93.

С 1992 года и по сегодняшний день «Металлург» — бессменный участник турниров для сильнейших хоккейных клубов России. Важнейшими вехами в новейшей истории новокузнецкой команды стал сезон 1998/1999, когда «Металлург» завоевал малые серебряные медали чемпионата России. В своём следующем сезоне 1999/2000 новокузнецкий «Металлург» добился лучшего за всю новейшую историю результата, завоевав бронзовые медали.

Лучший бомбардир «Металлурга» в Высшей лиге Олег Короленко с 23 заброшенными шайбами становился лучшим снайпером 15-го чемпионата СССР. Это достижение удалось повторить в годы нового расцвета новокузнецкого хоккея Георгию Евтюхину, ставшему лучшим бомбардиром чемпионата России сезона 1999/2000.

Легенда 

 Бомбардиры, отмеченные жирным шрифтом, также были лучшими бомбардирами регулярного чемпионата в указанном сезоне.

Чемпионат СССР / СНГ 
В сезоне 1949/50 «Металлург» дебютировал в чемпионатах СССР. В сезоне 1991/92 «Металлург» выступал в первом и единственном розыгрыше чемпионата СНГ.

Межнациональная хоккейная лига 
С 1992 по 1996 год «Металлург» принимал участие в Межнациональной хоккейной лиге.

Чемпионат России 
С сезона 1996/1997 «Металлург» выступал в чемпионате России. С 1996 по 1998 год чемпионат проводился под эгидой Российской хоккейной лиги. С 1999 по 2006 год под эгидой Профессиональной хоккейной лиги. С 1996 года проведение чемпионата организовывала непосредственно Федерация хоккея России.

Континентальная хоккейная лига 
В 2008 году на смену чемпионату России была создана Континентальная хоккейная лига (КХЛ). «Металлург» выступал с первого сезона новой лиги и по сезон 2016/17, по завершении которого команда была исключена из КХЛ..

Высшая хоккейная лига 
С 2017 года «Металлург» выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) — второй по уровню лиге в России.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 
 
 

ХК «Металлург» Новокузнецк
Статистика сезонов хоккейных клубов